Njarðvík bezeichnet

 eine Bucht in Austurland, siehe Njarðvík (Bucht)
 einen Ort der Gemeinde Reykjanesbær